

Guerres d’Italie 

Le terme guerre d'Italie désigne particulièrement les guerres d'Italie menées par le royaume de France du  :

 la première guerre d'Italie (1494-1497), dirigée par  et Louis d'Orléans ;
 la deuxième guerre d'Italie (1499-1500), dirigée par Jacques de Trivulce ;
 la troisième guerre d'Italie (1501-1504), dirigée par le chevalier Pierre Terrail de Bayard ;
 la quatrième guerre d'Italie (1508-1513), dirigée par ;
 la cinquième guerre d'Italie (1515-1516), dirigée par ;
 la sixième guerre d'Italie (1521-1526), dirigée par  ;
la septième guerre d'Italie (1527-1529), dirigée par Odet de Foix ;
 la huitième guerre d'Italie (1535-1538), dirigée par ;
 la neuvième guerre d'Italie (1542-1544), dirigée par  ;
 la dixième guerre d'Italie (1552-1556), dirigée par  ;
 la onzième guerre d'Italie (1557-1559), dirigée par  ;
 la guerre de Succession de Mantoue (1628-1631), dirigée par .

Campagnes d’Italie 
Le terme campagne d'Italie peut désigner plusieurs campagnes menées aux  par les armées françaises :
 une succession de campagnes durant la Révolution française :
 la campagne d'Italie (1794), après la prise de Toulon, dirigée par les généraux Dumerbion, Masséna et Bonaparte pendant les guerres de la Première Coalition,
 la campagne d'Italie (1796-1797), dirigée par Bonaparte pendant le même conflit,
 la campagne d'Italie (1799-1800), dirigée par Schérer, Moreau, puis Bonaparte  pendant les guerres de la Seconde Coalition ;
 la campagne d'Italie (1805), dirigée par Masséna pendant les guerres de la Troisième Coalition ;
 La campagne de Naples (1805-1806), dirigée par Masséna pendant le même conflit ;
 La campagne d'Italie (1813-1814), dirigée par Eugène de Beauharnais pendant les guerres de la Sixième Coalition, qui met fin au royaume d'Italie ;
 La campagne d'Italie (1859) dirigée par Napoléon III aux côtés du royaume de Sardaigne, contre l'empire d'Autriche.

Opérations militaires 
 Les opérations italiennes de la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714) ;
 Les opérations italiennes de la guerre de Succession de Pologne (1733-1738).

Pendant les deux guerres mondiales, plusieurs belligérants sont engagés en Italie :
 pendant la Première Guerre mondiale, on parle davantage de front italien ;
 pendant la campagne d'Italie (1943-1945) de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés débarquent en Sicile (l’) puis entament la libération de l'Italie.